Weingarten kan syfta på:

Personer
 Hermann Weingarten (1834–1892), tysk protestantisk teolog

Geografi

Tyskland 

 Weingarten, Hörsel – ort, Hörsel, Thüringen, 
 Weingarten (Pfalz) – kommun i Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz 
 Weingarten (Baden) – kommun i Karlsruhe, Baden-Württemberg, 
 Weingarten, Württemberg – Tübingen, Baden-Württemberg,

USA 

 Weingarten, Missouri – en ort i Missouri, Sainte Genevieve County,